Giuseppe Girani – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Maria Girani – collezionista d'arte italiana